Виктор Николаевич Захаров: Захаров, Виктор Николаевич (1919—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Захаров, Виктор Николаевич (род. 1950) — деятель советских и российских спецслужб.
 Захаров, Виктор Николаевич (род. 1951) — российский историк.